En Pologne, Widuchowa peut correspondre à :

 Widuchowa, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale et siège de la gmina de Widuchowa.
 Widuchowa, village de la voïvodie de Sainte-Croix.